Огинский, Михаил: Огинский, Михаил Казимир (1729—1800) — государственный и военный деятель Речи Посполитой.
 Огинский, Михаил Клеофас (1765—1833) — политический деятель Великого княжества Литовского, участник восстания Костюшко, граф, композитор-любитель.

См. также 
 Огинский, Мартиан Михаил (1672—1750) — государственный и военный деятель Великого княжества Литовского, воевода витебский, староста борисовский, привальский и вярбовский.